Аббревиатура ПДФ может означать:
 ПДФ (перископ дальнего фотографирования) — советский перископ военного назначения для наблюдения, разведки и фотографирования.
 ПДФ-2Д (противогаз детский фильтрующий) — советский противогаз для индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожи лица.

Примечания

См. также 
 PDF (значения)
 Portable Document Format — межплатформенный формат электронных документов.